John Macdougall ist der Name folgender Personen:

* John Macdougall, Lord of Argyll († 1316), schottischer Magnat
 John Macdougall, Lord of Lorne († nach 1371), schottischer Adliger

Siehe auch:
 John McDougall
 John MacDougall